"A rosa amarela do Texas" (em inglês: The Yellow Rose of Texas) é uma música folclórica tradicional americana. Está associada à história de como Emily D. West, uma escrava, colaborou para a vitória na Batalha de San Jacinto, decisiva na Guerra de Independência do Texas.

Letra original 
Minstrel versions (1858)

There's a yellow rose in Texas that I am going to see,

No other darkey knows her, no darkey only me;

She cried so when I left her, it like to broke my heart,

And if I ever find her we never more will part.

(Chorus)

She's the sweetest rose of color this darkey ever knew,
Her eyes are bright as diamonds, they sparkle like the dew,
You may talk about your Dearest May, and sing of Rosa Lee,
But the yellow rose of Texas beats the belles of Tennessee.

Where the Rio Grande is flowing, and the starry skies are bright,

She walks along the river in the quiet summer night;

She thinks if I remember, when we parted long ago,

I promis'd to come back again, and not to leave her so.

(Chorus)
Oh! now I'm going to find her, for my heart is full of woe,

And we'll sing the song together, that we sung so long ago;

We'll play the banjo gaily, and we'll sing the songs of yore,

And the yellow rose of Texas shall be mine for evermore.

(Chorus)

Ver também 
 Rosa amarela
 A rosa amarela do Texas (flor)

 Bibliografia
 Brode, Douglas and Orsak, Joe (2010) "Yellow Rose of Texas: The Myth of Emily Morgan" McFarland & Company, Inc.
 Bunkley, Anita (1989; reprint 1999).  Emily, The Yellow Rose. Houston: Rinard Publishing.
 Turner, Martha Anne  (1971) "The Yellow Rose of Texas: The Story of a Song," Southwestern Studies, Monograph No. 31. University of Texas at El Paso: Texas Western Press, pp. 3–19.
 Turner, Martha Anne (1976) "The Yellow Rose of Texas": Her Saga and Her Song. Austin: Shoal Creek Publishers.

Ligações externas 
 
 

Canções dos Estados Unidos
Cultura do Texas